Ormslev (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Aarhus
 Ormslev (plaats)